Mit Königlich Dänische Akademie der Schönen Künste könnte gemeint sein:
 Königlich Dänische Kunstakademie, 1814–1968 unter der Bezeichnung Königliche Akademie der Schönen Künste  (dänisch Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster bzw. Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster)
 Königliche Akademie der Schönen Künste (dän. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, vor 1991 nur Akademiet for de Skønne Kunster), seit 1968 Institution innerhalb der Königlich Dänischen Kunstakademie